Molekulska formula -{C12H10N2}- se može odnositi na:

 Azobenzen
 Harman